Agostino Lanfranchi ist der Name folgender Personen:

* Agostino Lanfranchi (Bischof), Bischof von Fossombrone 
 Agostino Lanfranchi (Skeletonpilot) (1892–1963), italienischer Skeletonpilot